

Miejscowości 
 Winna Góra – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie
 wrocławskim, w gminie Jordanów Śląski 
 Winna Góra – wieś w województwie łódzkim, w powiecie
 skierniewickim, w gminie Słupia 
 Winna Góra – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie
 średzkim, w gminie Środa Wielkopolska
 Winna Góra – część wsi Pokój w województwie opolskim, w powiecie namysłowskim, w gminie Pokój

Wzniesienia 
 Winna Góra – wzniesienie Wzgórz Trzebnickich, położone na terenie miasta Trzebnica.
 Winna Góra – wzniesienie na terenie Nowego Sącza w osiedlu Biegonice
 Winna Góra – wzniesienie w Masywie Ślęży
 Winna Góra – wzniesienie i dzielnica na terenie Przemyśla
 Winna Góra – wzniesienie na Garbie Tenczyńskim
 Winna Góra – wzniesienie na terenie Piekar Śląskich